Sole spento/Il giorno – singolo di Caterina Caselli del 1967
 Sole spento – singolo dei Timoria del 2001, contenuto nell'album El Topo Grand Hotel